Ефим Мительман:
 Мительман, Ефим Исаевич (1911—1965) — таджикский советский театральный режиссёр, один из основоположников русского театра в республике.
 Мительман, Ефим Лазаревич (1903—1971) — советский экономист, доктор экономических наук, профессор Всесоюзного заочного финансового института.